

Гастін — місто, штат Каліфорнія
 Гастін — місто, штат Техас